

Comuni 
Monte Cavallo – comune italiano della provincia di Macerata

Montagne 
Monte Cavallo – montagna delle Dolomiti Orientali di Badia
Monte Cavallo – montagna delle Alpi Apuane
Monte Cavallo – montagna delle Prealpi Orobiche
Monte Cavallo – montagna delle Prealpi Bellunesi
Monte Cavallo – montagna delle Dolomiti nel Gruppo di Fanis
Monte Cavallo – montagna dell'Appennino bolognese
Monte Cavallo – montagna dei Monti Reatini
Monte Cavallo – montagna dei Monti della Meta
Monte Cavallo – montagna dell'Appennino umbro-marchigiano
Monte Cavallo – antico nome del colle del Quirinale
Monte Cavallo – montagna delle Alpi sopra Vipiteno
Monte Cavallo – montagna delle Alpi Carniche